Freesbee était un fournisseur d'accès internet qui a été populaire durant la période 1998-2000, à la suite de la création d'un « forfait tout compris » (connexion internet) depuis tout poste fixe, d'une durée de 3 heures pour seulement 1 franc (soit 0,152 €). Un lien était présent avec Multimania pour le stockage d'espaces personnels et des pages web associées.

Historique 

En , le groupe Casino entre, à hauteur de 15 %, dans le capital de la société None Networks (413-855-404), propriétaire de Freesbee. Une forte campagne publicitaire est ainsi organisée au sein des hypermarchés du groupe.

En , le fournisseur d'accès est racheté par Liberty Surf.

Le  la société None Networks est radiée du registre du commerce et des sociétés.

Voir aussi

Autres précurseurs de l'accès internet bas débit  sans abonnement  

 Free
 Liberty Surf
 Freesurf
 World Online
 Oreka
 Fnac.net

Notes et références 

Fournisseur d'accès à Internet ayant son siège en France
Ancien fournisseur d'accès à Internet en France
Entreprise disparue en 2000